Литванија ће учествовати на Песми Евровизије 2022 у Торину, у Италији. Литванија у 2022. години бира свог представника кроз национално финале Pabandom iš naujo!.

Пробајмо поново! 
In mid-August 2021, LRT confirmed its participation in the 2022 contest. On 1 October 2021, the broadcaster announced  2022 ("Let's try again! 2022") had been confirmed for the third time in a row as the national final format used to select Lithuania's entry for the Eurovision Song Contest, and opened its submissions. The shows will be broadcast on ,  and  as well as online via the broadcaster's website lrt.lt.

Формат 
У сезони 2022, шест такмичарских вечери се одржава, са почетком у јануару 2022. Такмичење се састоји од три елиминационе рунде, два полуфинала и једног финала. Свеукупно, 36 такмичара је одабрано за такмичење. Квалификационе рунде ће се одржати 8, 15 и 22. јануара, полуфинала 29. јануара и 5. фебруара, а финале 12. фебруара 2022.

Учесници 
Дана 1. октобра, литвански национални емитер ЛРТ је отворио конкурс постављањем формулара за пријаву извођача са једном песмом (за разлику од претходног издања, где су била два формулара за извођаче и за песме), а конкурс се затворио 25. новембра 2021. Емитер је осигурао буџет од 54 000 евра, који су подељени извођачима за финансирање наступа. 7. децембра 2021, листа 36 такмичара је објављена. 11. јануара 2022, објављено је да су Алексас и  морали да се повуку са такмичења, Алексас због приватних разлога, а Моника због здравствених проблема.

Такмичарске вечери

Прве елиминације 
Прва рунда елиминација се емитовала 8. јануара 2022. и у њој се такмичило 11 песама. Basas Pegasas је требало да се такмичи у овој рунди, али због здравствених проблема, његов наступ је померен за другу рунду. Такмичарска вечер је снимана 4. јануара 2022. 6 такмичара се квалификовало за полуфинала. Чланови жирија су били Рамунас Зилнис, Ијева Наркуте, Герута Гриниуте, Вјаутас Бикус и Ваидотас Валиукевичиус.

Друге елиминације

Треће елиминације

Прво полуфинале 

Прво полуфинале такмичења је одржано 29. јануара 2022. Наступи су снимани 24. јануара 2022. 4 песме су прошле у финале. Чланови жирија су били Рамунас Зилнис, Ијева Наркуте, Гиједре Килчиаускијене, Герута Гринуита и Ваидотас Валиукевичиус.

Друго полуфинале 
Друго полуфинале је одржано 5. фебруара 2022, а наступи су снимани 25. јануара 2022. 4 песме су прошле у финале. Чланови жирија су били Рамунас Зилнис, Ијева Наркуте, Витаутас Бикус, Герута Гринуита и Станиславас Ставицкис „Стано”.

Final 
Финале такмичења се одржало 12. фебруара 2022. Чланови жирија су били Рамунас Зилнис, Герунта Гриниуте, Витаутас Бикус, Станиславас Ставицкис „Стано”, Ајсте Смилгевичиуте, Ијева Наркуте и Ваидотас Валиукевичиус.

Референце 

Песма Евровизије 2022. по државама
Литванија на Песми Евровизије
Литванија у 2022.